The Great Depression - четвертий студійний альбом американського репера з DMX, випущений 23 жовтня 2001 року на лейблах Def Jam Recordings і Ruff Ryders Entertainment. Альбом отримав загалом змішані або позитивні відгуки музичних критиків і досяг великого комерційного успіху. Він дебютував під першим номером у американському чарті Billboard 200, продавши 440,000 копій за перший тиждень. У грудні того ж року він став платиновим.

Про альбом 
Диск є найгіршою роботою DMX, причиною тому, можливо, стала смерть бабусі репера, і під враженням від цього The Great Depression був записаний. Альбом містить три сингли: «Who We Be», «We Right Here» та «I Miss You», які досягли успіху в чартах.

Список композицій

Чарти

Примітки 

Альбоми Def Jam Recordings
Альбоми DMX